

Населені пункти та їхні частини
 Плоцично — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Плоцично — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Плоцично — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Плоцично — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Плоцично — село в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Плоцично — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Плоцично — лісова осада в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки